Per flusso elettromagnetico si potrebbe intendere uno dei seguenti:

Flusso o densità di flusso della radiazione elettromagnetica
Flusso elettrico e flusso magnetico
Flusso radiativo.